Магна — многозначный термин.
 Магна — посёлок в Ики-Бурульском районе Калмыкии.
 Магна (; ) — город на юго-восточном побережье залива Акаба в провинции Табук Саудовской Аравии.
 Магна — австрийский футбольный клуб из Винер-Нойштадта, выступающий в австрийской Первой лиге.

См. также 
Магна интернешнл 
Магна Карта
Magna International
 Mitsubishi Magna
 Honda Magna
 Ars magna
Лептис-Магна
Фуэнте Магна